Mit Greip bezeichnet man

 in der germanischen Mythologie eine der neun Ägirstöchter der Meeresgöttin Rán: Greip (Mythologie)
 einen Mond des Planeten Saturn: Greip (Mond)